Glomeromycetes är en klass av svampar. Glomeromycetes ingår i divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Glomeromycetes